Botevo peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Ботево) :
Botevo, village bulgare de l'obchtina de Valtchedram, situé dans l'oblast de Montana ;
Botevo, village bulgare de l'obchtina d'Aksakovo, situé dans l'oblast de Varna ;
Botevo, village bulgare de l'obchtina de Vidin, situé dans l'oblast de Vidin ;
Botevo, village bulgare de l'obchtina de Khaïredin, situé dans l'oblast de Vratsa ;
Botevo, village bulgare de l'obchtina de Toundja, situé dans l'oblast de Yambol.